Schervier ist der Name einer Aachener Familie:

Johann Gerhard Schervier (1743–1826), Kupferschlägermeister, Zunftvorsteher und Bürgerkapitain in Aachen
Johann Heinrich Schervier (1784–1845), Kaufmann, Nadelfabrikant und Politiker in Aachen, Sohn von Johann Gerhard Schervier
Franziska Schervier (1819–1876), Ordensgründerin in Aachen, Tochter von Johann Heinrich Schervier